Полный список национальностей по провинциям

Приведённый список показывает распределение народов, населяющих КНР, между провинциями и территориальными образованиями уровня субъектов Китайской Народной Республики в соответствии с переписью 2000 года. Провинции и территориальные образования уровня субъектов сгруппированы по регионам. Классификация этнических групп следует официальной классификации, принятой в КНР.

Некоторые этнические группы, например народность мосо, хотя и классифицируются как наси, не считают себя одной из 56 групп, определённых правительством КНР. Некоторые учёные  предполагают, что они являются потомками монголов.

Территория Китайской Республики (Тайваня), находящаяся вне юрисдикции КНР, настоящим списком не охвачена.

Автономные регионы отмечены звездочкой (*).

В таблицах приведены данные по переписи населения КНР 2000 года

Сведения подобраны из различных сайтов.

Северо-Восток и Север

Северо-Запад

Запад

Восток и Центральный Юг

Юго-Восток

См. также 
 Список народов Китая
 Аборигены Тайваня

Примечания

Ссылки 
 National Bureau of Statistics 
 
  
  
 https://web.archive.org/web/20130505233828/http://chinadataonline.org/member/census2000/ybListDetail.asp?ID=1

Народы Китая
Ethnic group
КНР